Rosei ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Rosei (* 1947), österreichischer Bildhauer und Zeichner
 Peter Rosei (* 1946), österreichischer Schriftsteller